Colegio Stella Maris – szkoła w Montevideo
 Stella Maris – singel Einstürzende Neubauten z 1996
 Stella Maris – tytuł przypisany Najświętszej Maryi Pannie, oznaczający Gwiazdę Morza, Gwiazdę wszystkich mórz. Prawdopodobnie stąd też mamy określenia dla Maryi takie jak Gwiazda Zaranna lub Gwiazda Poranna.
 Stella Maris – wydawnictwo katolickie w archidiecezji gdańskiej, przedmiot afery podatkowej ujawnionej w 2002 roku

Zobacz